Román Petróvich de Rusia (Peterhof, 17 de octubre de 1896-Roma, 23 de octubre de 1978) fue hijo del gran duque Pedro Nikoláyevich (nieto del zar Nicolás I de Rusia) y la gran duquesa Militza Nikoláyevna de Rusia, nacida princesa de Montenegro (hija del rey Nicolás I de Montenegro). En febrero de 1917, al estallar la Revolución rusa, se unió junto al resto de la familia imperial, y temiendo por su propia seguridad y la de su familia, muy pronto abandonó el país y se estableció en Francia. Rechazó en 1941 el trono de Montenegro, que se le ofreció luego que el príncipe Miguel de Montenegro, quien también lo rechazara al declararse una monarquía constitucional bajo protectorado italiano.

Matrimonio y descendencia 

El príncipe Román contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1921 en Cap d’Antibes con la condesa rusa Praskovia Dmítrievna Shereméteva (1901-1980). Tuvieron dos hijos:

 Nicolás Románovich (26 de septiembre de 1922-15 de septiembre de 2014).
 Demetrio Románovich (17 de mayo de 1926-31 de diciembre de 2016).

Ancestros

Véase también 
 Sucesión al trono de Rusia

Referencias 

 Nicolas II de Russie de Henri Troyat (en francés).
 Extrait des Mémoires d'exil de Frédéric Mitterrand . Editorial Robert Laffont, Paris 1997 (en francés).
 Chaque matin est une grâce de Léonida Romanov. Editorial JC Lattès, Paris 2000 (en francés).

Nobles de Rusia del siglo XX
Romanov
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Roma
Sepultados en el Cementerio protestante (Roma)